Brenninkmeijer oder Brenninkmeyer ist der Name folgender Personen:

 Albert Brenninkmeijer (Architekt) (* 1924), deutsch-niederländischer Architekt
 Albert Brenninkmeijer (* 1974), deutsch-niederländischer Manager
 August Paul Brenninkmeijer (1925–2011), niederländisch-deutscher Unternehmer
 Hendrike Brenninkmeyer (* 1973), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Johannes Ludgerus Bonaventure Brenninkmeijer OP (1930–2003), römisch-katholischer Bischof von Kroonstad
 Philippe Brenninkmeyer (* 1964), niederländischer Schauspieler
 Stephan Brenninkmeijer (* 1964), niederländischer Regisseur
 Familie Brenninkmeijer, Unternehmerfamilie, besitzt die Cofra Holding AG (C&A)
 Kaufhaus Brenninkmeyer, ehem. Kaufhaus am Oranienplatz in Berlin-Kreuzberg